

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Radaczewo – przysiółek wsi Gumieniec w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Radaczewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno